Межконтинентальный кубок 1981 () — 20-й розыгрыш Межконтинентального кубка, который состоялся 13 декабря 1981 года. Прошёл между английским клубом «Ливерпуль», победителем Кубка европейских чемпионов 1980/81, и бразильским клубом «Фламенго», победителем Кубка Либертадорес 1981. Матч прошёл на нейтральном поле на «Национальном стадионе» в Токио. Его посетило 62 000 зрителей.

Статистика матча

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1980/1981
 Кубок Либертадорес 1981

Ссылки 
 Отчёт о матче 

Межконтинентальный кубок 1981
Межконтинентальный кубок 1981
Спорт в Японии в 1981 году
Футбол в Азии в 1981 году
События 13 декабря
Декабрь 1981 года
Международные спортивные соревнования в Токио
Международные соревнования по футболу в Японии